Пётр Во́ронов:
 Воронов, Пётр Павлович (род. 1979) — российский скрипач и аранжировщик, музыкант группы «Otto Dix».
 Воронов, Пётр Яковлевич (1918—1990) — полный кавалер Ордена Славы.